Merceron est un nom de famille français, nom de métier et diminutif de mercier, notamment porté par :

 Gérald Merceron (1973),  joueur de rugby à XV international français ;
 Julien Merceron (1970), directeur technique de jeux vidéo français ;
 Armelle Merceron (1950), femme politique française ;
 Jean-Claude Merceron (1942), homme politique français.

Voir aussi 

Patronyme français